

Cinéma 

 Luz, film de Pablo Aragüés, sorti en 2010 ;
 , film de Tilman Singer, sorti en 2018.

Géographie

Luz, une municipalité de l'État du Minas Gerais ;
 , un quartier de la ville de São Paulo, où se trouve :
 la gare ferroviaire de la Luz,
 la station de métro Luz ;

Luz est un toponyme aquitanique dérivé du basque lohizun :
 Luz, un affluent du gave de Pau, dans les Pyrénées-Atlantiques ;
 Luz, un affluent de l'Arros, dans les Hautes-Pyrénées ;
 Ruisseau du Luz, affluent de la Louge à Lalouret-Laffiteau dans la Haute-Garonne ;
 Luz-Saint-Sauveur, commune des Hautes-Pyrénées ;
 Saint-Jean-de-Luz, commune des Pyrénées-Atlantiques ;

Luz, dans la région de Lagos ;
 Luz, dans la région de Mourão ;
 , dans la région de Santa Cruz da Graciosa ;
 , dans la région de Tavira ;

La Luz : l'une des quatre paroisses civiles de la municipalité d'Obispos dans l'État de Barinas ;
 La Luz : capitale de la paroisse civile de La Luz, dans la municipalité d'Obispos dans l'État de Barinas.

Personnes

Patronyme 

 Bernd Luz (1966-), artiste peintre et designer allemand
 George Luz (1921-1998), militaire américain de la seconde guerre mondiale ;
 Frédéric Luz (1964), essayiste et héraldiste français ;
 Ulrich Luz (1938-2019) bibliste suisse, théologien protestant, professeur émérite à l'université de Berne.

Prénom 
Luz est un prénom notamment porté par :
 Luz Valdenebro (1975), actrice espagnole.

Pseudonyme 

 Luz, dessinateur satirique français.

Divers 
 Luz, une revue d'art catalane (1897-1898) ;
 Le Luz, un missile Sol-sol ou Air-sol israélien.

Voir aussi 
 

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France
Homonymie d'hydronyme
Patronyme français